Esta é uma lista que contém as 13 emissoras próprias e afiliadas que retransmitem a programação da Rede Transamérica. Consta também as emissoras que eram afiliadas as antigas vertentes Transamérica Pop, Transamérica Hits e Transamérica Light, criadas em 1999 a partir da divisão da antiga rede Transamérica FM e encerradas entre 2018 e 2019. Estão listadas emissoras da Transamérica Internacional, projeto que contou com afiliadas nos Estados Unidos e no Japão.

Emissoras próprias

Geradora

Filiais

Emissoras afiliadas

Alagoas

Bahia

Minas Gerais

São Paulo

Sergipe

Antigas emissoras

Rede Transamérica

Transamérica Hits

Transamérica Pop

Transamérica Light

Transamérica Internacional

Transamérica FM

Ligações externas 
 Anatel – Sistema de Controle de Radiodifusão 
 Anatel – Sistema de Informação dos Serviços de Comunicação de Massa 

Transamérica